Maruta steht für:

 Maruta (Band), eine US-amerikanische Grindcore-/Death-Metal-Band 

Maruta ist der Familienname folgender Personen:

 Jungo Maruta (* 1963), japanischer Produzent